Spoltore ima više značenja:
 Spoltore, Chieti
 Spoltore, Pescara